Piotr Wójcik (1870-1970) – polski działacz ruchu ludowego
 Piotr Wojciech Wójcik (ur. 1963) – polski polityk, poseł na Sejm RP I i III kadencji
 Piotr Wójcik (ur. 1965) – polski lekkoatleta
 Piotr Wójcik (ur. 1984) – polski publicysta i pisarz

Przypisy